XUL steht für:
 XML User Interface Language
 XULRunner, Laufzeitumgebung für Anwendungen in der XML User Interface Language
 XUL, Lied (2004) auf dem Album Demigod von Behemoth (Band)

Xul steht für:
 6. Monat im Haab, dem zivilen Maja-Kalender
 Xul (Mexiko), Ort in Municipio de Oxkutzcab, Yucatán (Bundesstaat), Mexiko

xul steht für:
 Ngunnawal (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pama-Nyunga-Sprache der Ngunnawal in New South Wales und dem Australian Capital Territory

Siehe auch:
 Xul Solar
 Xul Zolar

Abkürzung